Иорам:

 Иорам (царь Иудеи)
 Иорам (царь Израиля)